Goldstone steht für:

 Goldstone (Film), australischer Thriller (2016)
 (4433) Goldstone, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Goldstone-Bericht, ein UN-Bericht über Menschenrechtsverletzungen im Gazakrieg
 Goldstone Observatory, eine Antennenanlage der NASA in der Mojave-Wüste, siehe Goldstone Deep Space Communications Complex

Goldstone ist der Familienname folgender Personen:
 James Goldstone (1931–1999), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Jeffrey Goldstone (* 1933), britischer theoretischer Physiker
 Richard Goldstone (* 1938), südafrikanischer Jurist und Völkerrechtler

Siehe auch:
 Goldstonetheorem
 Goldston